Вадим Васильевич Костроменко (; 26 сентября 1934, Артёмовск — 1 ноября 2017, Одесса) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1969), директор Одесского музея кино. Член КПСС с 1962 года.

Биография 
Родился 26 сентября 1934 года в Артёмовске Донецкой области УССР. Во время войны эвакуировался с матерью в Чимкент, вернулся в родной город в 1944 году. В семнадцать лет поступил на кинооператорский факультет ВГИКа в мастерскую профессора Бориса Волчека, проучившись там с 1952 по 1957 год. Дипломный фильм Вадима Костроменко получил третью премию на Всемирном фестивале молодёжи среди студенческих работ всех стран-участниц. В связи с этим ему было предоставлено право выбора места работы (в отличие от других выпускников, которых ожидала работа по распределению). Выбор начинающего оператора пал на Одесскую киностудию.

С 1957 года Вадим Костроменко — оператор-постановщик Одесской киностудии. В качестве оператора снял 13 фильмов, среди которых «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева (был вторым оператором), «Верность» Петра Тодоровского. В 1972 году начал карьеру режиссёра. Дебютный фильм — «Всадники». Самой знаменитой работой режиссёра стал фильм «Секретный фарватер» (1986).

Был председателем правления Одесского отделения Союза кинематографистов Украины.

С 1996 года — директор Музея кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.

В 2013 году в Одессе состоялась премьера документального фильма "Человек с Французского бульвара" (сценарий Екатерина Елохова, реж.Александр Колбовский, Татьяна Дубасова), посвященного Вадиму Костроменко.

Был женат, есть два сына-близнеца и внук. Сын Дмитрий Костроменко — киносценарист, одно время работал совместно с отцом, написав сценарии к фильмам «Дезертир», «Не улетай, землянин!», «Ночь грешников».

Фильмография

Режиссёр 
  — Всадники
  — Причал
  — Ответная мера
  — Квартет Гварнери
  — Шкура белого медведя
  — Сто первый
  — Секретный фарватер
  — Дезертир
  — Не улетай, землянин! (короткометражный)
  — Ночь грешников

Сценарист 
  — Сто первый

Оператор 
  — Улица молодости
  — Исповедь
  — Тайна
  — Одиночество
  — Верность
  — Товарищ песня
  — Поиск
  — Чёртова дюжина

Награды и звания 
 1969 — Заслуженный деятель искусств Украинской ССР
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 2004 — орден «За заслуги» III степени
 2005 — Международный институт культуры (Турин) присвоил Вадиму Костроменко звание профессора культурологии.
 2014 — В день своего юбилея был награждён Почётным знаком отличия Одесского городского головы «За заслуги перед городом».

Примечания

Ссылки 
Фильм «Человек с Французского бульвара»

Выпускники ВГИКа
Члены КПСС